Gminy w USA:
 Northland (ang. Northland Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Polk
 Northland (ang. Northland Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie St. Louis
 Northland (ang. Northland Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ransom

Rejon w Nowej Zelandii:
 Northland